Crane je anglosaské příjmení s následujícími nositeli:

 Barbara Crane (1928–2019), americká umělecká fotografka 
 David Crane (* 1957), americký scenárista
 Hart Crane (1899–1932), americký básník
 Charles R. Crane (1858–1939), americký podnikatel
 Nicholas Crane (* 1954), anglický geograf, cestovatel, spisovatel, redaktor a komentátor 
 Richard Crane, více osob
 Stephen Crane (1871–1900), americký spisovatel 
 Vincent Crane (1943–1989), britský hudebník
 Walter Crane (1845–1915), britský malíř

další významy
 Crane County, okres v Texasu
 Cranes (hudební skupina), britská hudební skupina
 Nippon Paper Cranes, japonský hokejový klub
 Quand j'aurai du vent dans mon crane, píseň
 (8761) Crane, asteroid
 označení Royal Air Force pro americký letoun Cessna T-50

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení